Зна́менка — деревня в Маловишерском районе Новгородской области России. Входит в состав Веребьинского сельского поселения.

История 
В 1964 г. Указом Президиума ВС РСФСР деревня Запуковье переименована в Знаменка.

В соответствии с Законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года  деревня вошла в состав образованного Веребьинского сельского поселения.

География 
Расположена на севере региона, в восточной части района, в лесной местности, вблизи речки Веребьинка.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Маловишерского района